Червонозаводськи́й прову́лок — провулок у Святошинському районі міста Києва, місцевість Ґалаґани. Пролягає від Стрийської вулиці до вулиць Ґалаґанівської і Кулібіна.

Прилучається провулок Кулібіна.

Історія 
Провулок виник в середині ХХ століття під назвою Нова вулиця. Сучасна назва — з 1955 року.

Примітки

Джерела 

Вулиці Святошинського району Києва
Провулки Києва